Конча-Заспа (санаторій), Санаторій «Конча-Заспа» — є державним підприємством лікувально-оздоровчого профілю, юридично підпорядкованим Державному управлінню справами України.
 Конча-Заспа — історична місцевість на південній околиці Голосіївського району Києва (частково і Обухівського району).
 Заповідник Конча-Заспа — один із перших природних заповідників республіканського значення, що діяли в радянській Україні в 1920—1930-х роках.
 Конча-Заспа (фільм)

Див. також 
 Заспа
 Конча

Конча-Заспа